Бьорк или Бьёрк, в переводе со шведского () или норвежского () — берёза.

Фамилия 
 Бьорк (род. 1965) — исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен.
 Бьорк, Брэнт (род. 1973) — американский музыкант, барабанщик группы Kyuss.
 Бьорк, Гера (Гера Бьорк Торхалльдоттир, род. 1972) — исландская певица.
 Бьорк, Дел (1914—1988) — игрок в американский футбол, полковник армии США.
 Бьорк, Тед (род. 1980) — шведский автогонщик.

Двойная фамилия
 Бьорк-Лизелиус, Эльза (1915—2007) — шведская художница и скульптор.

См. также 
 Бьёрк